«Зимняя сказка» — название нескольких фильмов:
 Зимняя сказка (фильм, 1962) — фильм Дона Тэйлора (Великобритания)
 Зимняя сказка (фильм, 1988) — фильм-спектакль театра имени Моссовета (СССР)
 Зимняя сказка (фильм, 1992) — фильм Эрика Ромера (Франция) из цикла «Времена года»
 Зимняя сказка (фильм, 1995) — фильм Кеннета Брана (Великобритания)
 Зимняя сказка (фильм, 2009) — фильм Уориса Хусейна (Великобритания)
 Зимняя сказка (фильм, 2013) — фильм Акивы Голдсмана (США)